Дискография американского хип-хоп дуэта Mobb Deep состоит из 8 студийных альбомов, 1 мини-альбома, 4 сборников, 5 микстейпов и 47 синглов (в том числе 10 в качестве приглашённого артиста) и 24 музыкальных видео.

Альбомы

Студийные альбомы

Сборники

Микстейпы

Мини-альбомы (EP)

Синглы

Как ведущий артист

Как приглашённый артист

Промосинглы

Другие песни в чартах

Гостевые участия

Музыкальные видеоклипы

Как ведущий артист

Как приглашённый артист

Замечания

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 

Mobb Deep
Mobb Deep